Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie batkeńskim, w rejonie Lejlek
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie dżalalabadzkim, w rejonie Bazar-Korgon, w okręgu wiejskim Arstanbap
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie dżalalabadzkim, w rejonie Bazar-Korgon, w okręgu wiejskim Tałduu-Bułak
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie dżalalabadzkim, w rejonie Suzak
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie issykkulskim, w rejonie Dżeti-Ögüz
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Kara-Suu, w okręgu wiejskim Dżangy-Aryk
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Kara-Suu, w okręgu wiejskim Papan
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Nookat
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Özgön, w okręgu wiejskim Dżałpak-Tasz
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Özgön, w okręgu wiejskim Ijri-Suu
 Ak-Terek – wieś w Kirgistanie, w obwodzie oszyński, w rejonie Özgön, w okręgu wiejskim Sałam-Alik